Прозвище Мстислав Удалой может относиться к следующим русским князьям:

 Мстислав Владимирович Храбрый (ок. 983—1036)
 Мстислав Мстиславич Удатный (ок. 1180—1228)

Примечания